Таме́ка Ли́дия Э́мпсон (; 16 апреля 1977,  , Лондон, Англия, Великобритания) — английская актриса. Наиболее известна по роли Ким Фокс из мыльной оперы «Жители Ист-Энда» (2009—).

Личная жизнь 
У Тамеки есть ребёнок (род. в марте 2014).

Примечания